Pczełarowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Pczełarowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali